Zamach w Berlinie (1986)
 Zamach w Berlinie (2016)